El término caos puede referirse a:

 Caos se refiere a lo impredecible, y es uno de los conceptos fundamentales del cosmos;

 En matemáticas, la teoría del caos estudia los sistemas dinámicos que, aunque son en principio deterministas (caos determinista), albergan comportamientos extremadamente complejos que parecen desordenados y caóticos. Henri Poincaré fue un precursor en el desarrollo de estos conceptos. (Véase también caos y fractales);
 Caos en la mitología griega, primera deidad elemental en surgir en la creación del universo;
 En geología, caos es un tipo de formación rocosa;
 Caos, película dirigida por Tony Giglio en 2006;
 Caos, película dirigida por Barbara Kopple en 2005;
 Caos, álbum de la cantante Malú;
 Caos: la creación de una ciencia es el libro más vendido de James Gleick;
 Silvia Caos (1933 - 2006), actriz cubana nacionalizada mexicana.

Enlaces externos